Navasota (Teksas)
 Navasota River

Zobacz też